Nederlanders in het Duitse voetbal geeft een overzicht van Nederlanders die een contract hebben (gehad) bij Duitse voetbalclubs uit de hoogste vijf divisies.

Voetballers

Hoofdtrainers

Overige functies 

Duitse
Voetbal in Duitsland